Le Breuil (Allier)
 Le Breuil (Marne)
 Le Breuil (Rhône)
 Le Breuil (Saône-et-Loire)
ook:
Le Breuil-Bernard, Deux-Sèvres
Le Breuil-en-Auge, Calvados
Le Breuil-en-Bessin, Calvados
Le Breuil-sous-Argenton, Deux-Sèvres
Le Breuil-sur-Couze, Puy-de-Dôme

gemeenten met de naam Breuil (doorverwijspagina)